Лорна Дун (англ. Lorna Doone):

 Роман Р. Д. Блэкмора.

 Фильмы:
 
 Лорна Дун (фильм, 1922)
 Лорна Дун (фильм, 1934)
 Лорна Дун (фильм, 1951)
 Лорна Дун (фильм, 1976)
 Лорна Дун (фильм, 1990)
 Лорна Дун (фильм, 2000)

См. также 
 Лорна